Nick Martens, ameriški hokejist, * 11. september 1982, Ann Arbour, Michigan, ZDA.

Martens je svojo kariero začel v ligi NAHL (do 21 let), kjer je zastopal barve moštva Texas Tornado. Nato se je preselil na Univerzo v Michiganu in tudi igral za istoimensko univerzitetno moštvo. Šele leta 2005 je tako začel profesionalno igrati hokej, nastopal je za Grand Rapids Griffins v ligi AHL. Naslednjo sezono se je preselil k ekipi San Antonio Rampage in nato k Cincinnati Cyclones. Tudi z njimi se je razšel in si v sezoni 2006/07 našel še tretjo ekipo. Ta je bila AHL ekipa Bridgeport Sound Tigers. Po koncu sezone je odšel v Evropo, kjer je zastopal barve avstrijskega moštva Graz 99ers. Zanje je odigral le 10 tekem, nato se je preselil v nemško drugo ligo k moštvu REV Bremerhaven. V Nemčiji je ostal do konca sezone - odigral je 34 tekem in dosegel 3 gole in 12 podaj. V sezoni 2008/09 je zastopal barve madžarskega moštva Alba Volán Székesfehérvár,  ligi EBEL, v sezoni 2009/10 pa je igral za . Hannover Indians v nemški drugi ligi.

Martens ni nikoli bil del NHL nabora, prav tako tudi ni nikoli prejel povabila v ameriško reprezentanco.

Pregled kariere
Posodobljeno: 27. december 2008

|-
| Texas Tornado
| NAHL
| 99/00
|
| 55
| 2
| 22
| 24
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Texas Tornado
| NAHL
| 00/01
|
| 53
| 5
| 27
| 32
|
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 01/02
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 02/03
|
| 43
| 3
| 9
| 12
| 
| 56
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 03/04
|
| 32
| 3
| 5
| 8
| 
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 04/05
|
| 38
| 1
| 10
| 11
|
| 38
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 05/06
|
| 67
| 4
| 12
| 16
|
| 54
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| San Antonio Rampage
| AHL
| 06/07
|
| 23
| 0
| 4
| 4
| 
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Cyclones
| ECHL
| 06/07
|
| 17
| 1
| 6
| 7
| 
| 6
|
| 10
| 0
| 6
| 6
| 
| 14
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 06/07
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| +1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| REV Bremerhaven
| Nemška 2. liga
| 07/08
|
| 34
| 3
| 12
| 15
| 
| 75
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 14
|-
| rowspan=2|Alba Volán Székesfehérvár
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 41
| 3
| 5
| 8
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Hannover Indians
| Nemška 2. liga
| 09/10
|
| 52
| 3
| 15
| 18
| 
| 86
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| 
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |380
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |78
| bgcolor="#7FFF00" |100
| bgcolor="#7FFF00" |+1
| bgcolor="#7FFF00" |460
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |42
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti San Antonio Rampage
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti REV Bremerhaven
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár
Hokejisti Hannover Indians